El último pasajero puede hacer referencia a los siguientes programas de televisión bajo licencia de Endemol: 

 El último pasajero, versión argentina, emitida por Telefe.
 El último pasajero, versión chilena de la anterior, emitida por Televisión Nacional de Chile y Chilevisión.
 El último pasajero, versión peruana de la primera, emitida por Latina Televisión.
 El último pasajero, versión uruguaya de la primera, emitida por Teledoce.